Жакоте́ (Jaccottet, Jacotey)— французская фамилия.

 Жакоте, Ализе (Jacotey, более известна под псевдонимом Alizée; род. 1984) — французская певица.
 Жакоте, Кристиана (Christiane Jaccottet; 1937—1999) — швейцарская клавесинистка.
 Жакоте, Филипп (Philippe Jaccottet; 1925—2021) — швейцарский поэт и переводчик.

См. также 
 Жакото